Cronemeyer ist der Familienname folgender Personen:

 Adolph Bernhard Cronemeyer (1829–1900), Kaufmann und Mitglied des deutschen Reichstags
 Eberhard Cronemeyer (1842–1896), deutscher Theologe
 Hermann Meier-Cronemeyer (1932–1995), Diplom-Volkswirt und Soziologe

Siehe auch:
 Kronemeyer
 Gronemeyer